Preseli Pembrokeshire peut désigner :
 le district de Preseli Pembrokeshire, un ancien district administratif du comté du Dyfed, en vigueur entre 1974 et 1996 (sous le nom de Preseli de sa formation à 1987) ;
 Preseli Pembrokeshire, une circonscription galloise utilisée depuis 1999 pour les élections de l’Assemblée puis du Senedd ;
 Preseli Pembrokeshire, une circonscription du Parlement britannique utilisée depuis 1997 pour les élections générales de la Chambre des communes.